Чемпионат Боливии по футболу 2013/2014 — 37-й розыгрыш Профессиональной футбольной лиги Боливии. Чемпионат состоит из двух частей: Апертуры, которая была проведена во второй половине 2013 года, и Клаусуры, которая будет проведена в первой половине 2014 года.

Профессиональную футбольную лигу покинули «Ла-Пас» и «Петролеро». Их места заняли победитель Лиги Насьональ Б «Гуабира» и «Спорт Бойз».

Формат 
Розыгрыш чемпионата Боливии по футболу 2013/2014 годов состоит из двух турниров, которые будут разыграны следующим образом:
 Апертура 2013 — первая часть чемпионата, которая разыгрывается во второй половине 2013 года: двенадцать клубов играют в два круга по системе «каждый с каждым» (дома и в гостях) и проводят в общей сложности 22 матча. Каждый клуб получает 3 очка за победу, 1 — за ничью и 0 — за поражение. В случае равенства очков между двумя и более командами их положение определяется по дополнительным критериям (по порядку): разница голов, количество забитых голов и результаты личных встреч. Победитель квалифицируется во второй этап Кубка Либертадорес 2014, где получает место Боливия 2. Команды, занявшие места со 2-го по 4-е, квалифицируются в первый этап Южноамериканского кубка 2014, где получают места Боливия 2, Боливия 3 и Боливия 4, соответственно.
 Клаусура 2014 — вторая часть чемпионата, которая разыгрывается в первой половине 2014 года. Формат турнира совпадает с Апертурой 2012. Победитель и 2-я команда турнира квалифицируются во второй этап Кубка Либертадорес 2015, где получают места Боливия 1 и Боливия 2, соответственно, а 3-я команда квалифицируется в первый этап турнира и получает место Боливия 3. Команды, занявшие места в 4-го по 7-е квалифицируются в Южноамериканский кубок 2015 и получают места Боливия 1, 2, 3, 4 в соответствии с занятым местом.

Распределение путёвок в южноамериканские кубки в этом сезоне было сделано так для того, чтобы по итогам сезона 2014/2015 в Кубок Либертадорес напрямую попадали только победители обоих турниров, в то время как остальные места будут распределены с помощью общей таблицы сезона.

Участники

Апертура 
Апертура началась 3 августа и завершилась 22 декабря 2013 года.

Источник: Положение команд

Клаусура 
Клаусура началась 18 января и завершилась в мае 2014 года.

Ссылки 
 Официальный сайт LFPB 
 Официальный регламент

Примечания 

Чемпионат Боливии по футболу
Боливия
2013 год в Боливии
2014 год в Боливии